W90 peut faire référence à :
 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants, d’après la classification internationale des maladies ;
 W90-Mattensprunganlage, un tremplin de saut à ski situé à Ramsau am Dachstein, en Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres